Achille Nebout (1990-), un ingénieur et navigateur français ;
 Anatole Albert Nebout (1862-1939), explorateur et administrateur colonial.
 Claire Nebout (1964-), une actrice française ;
 Hélène Nebout (1917-2014), une résistante française ;
 Jacqueline Nebout (1928-2015), une femme politique française ;